Les frères Berger sont une fratrie française, originaire de Beaucourt (alors dans le département du Haut-Rhin) :

 Samuel Berger (1843-1900), théologien protestant et historien français ;
 Paul Berger (1845-1908), chirurgien français ;
 Philippe Berger (1846-1912), orientaliste et homme politique français ;
 Élie Berger (1850-1925), historien français.

Autres membres de la famille 
 Oscar Berger-Levrault (1826-1903), éditeur français, leur oncle.
 Georges Friedel (1865-1933), physicien et minéralogiste français, leur cousin par alliance.